Chida ist der Familienname folgender Personen:

 Kaito Chida (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Kenta Chida (* 1985), japanischer Florettfechter
 Michihito Chida (* 1958), japanischer Rugby-Union-Spieler